Пиголи () — топоним в Лаишевском районе Республики Татарстан.

 Пиголи — деревня, входит в состав Никольского сельского поселения.
 Пиголи — озеро в деревне Пиголи.